CNS steht für:
 Cairns Airport in Queensland, Australien (IATA-Code)
 Catholic News Service, katholischer Pressedienst, 1920–2022 Eigentum der Bischofskonferenz der Vereinigten Staaten, 2022 von Scott Richert, Verleger aus Indiana, übernommen
 Central Nervous System, englisch für Zentralnervensystem
 Chinese National Standards, öffentliche Normen, die im Wesentlichen in Taiwan gültig sind
 China Navy Ship, wurde früher als Präfix für die Schiffsnummern der Marine der Republik China verwendet
 China News Service, zweitgrößte staatliche Nachrichtenagentur in China
 Chrom-Nickel-Stahl, teilweise in Gewerbe und Industrie gebräuchliche Abkürzung für rostfreien Stahl
 Consumer Neuroscience, Teilgebiet der Neuroökonomie
 das James Martin Center for Nonproliferation Studies des Monterey Institute of International Studies
 Société du Chemin de fer Cilicie – Nord Syrie

cns steht für:
 Zentral-Asmat (ISO-639-3-Code), eine der fünf Asmat-Sprachen der Asmat in der Provinz Papua im indonesischen Teil der Insel Neuguinea

Abkürzung